Lelapia är ett släkte av svampdjur. Lelapia ingår i familjen Lelapiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Lelapia